Behnken ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Behnken (* 1969) deutsche evangelische Pastorin, Radio- und Fernsehsprecherin
 Heinrich Behnken (1880–1960), deutscher Lehrer und Autor
 Hermann Behnken (1889–1945), deutscher Physiker
 John W. Behnken (1884–1968), US-amerikanischer evangelischer Geistlicher
 Klaus Behnken (1944–2016), deutscher Journalist 
 Lukas Behnken (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher und Filmproduzent
 Robert L. Behnken (* 1970), US-amerikanischer Astronaut
 Wolfgang Behnken, deutscher Artdirector